Caraco steht für:
 einen Jackentyp, siehe unter Jacke
 Albert Caraco (1919–1971), französischsprachiger Philosoph und Autor